Милла:

 Милла (Миллет) () — в исламе — религия, религиозная община.
 Милла — род травянистых растений семейства Спаржевые. 
 Милла — уменьшительно-ласкательное обращение к таким именам как Камилла, Эмилия

Персоналии
 Милла Йовович — американская актриса русско-черногорского происхождения, музыкант, модель и модельер.
 Милла, Роже (настоящее имя Альбер Роже Моок Миллер; род. 1952) — камерунский футболист, нападающий.

См. также 
 Мила (значения)
 Милл
 Милль
 Милле
 Милли
 Милья

Примечания